Цорге ():

 Цорге — коммуна в Германии.
 Цорге — река в Германии.

См. также 
 Zorge — российская рок-группа
 Зорге (значения)